Александр Болонин: Болонин, Александр Владимирович (1947—2016) — советский и российский театральный режиссёр и актёр.
 Болонин, Александр Николаевич (род. 1991) — российский футболист.